Ramsey puede referirse o estar relacionado con algunos de los siguientes artículos de Wikipedia:

Topónimos

Canadá 
 Saint-Simon-de-Ramsey, localidad de Montérégie Este (Quebec).

Estados Unidos 
 Ramsey (condado de Mendocino, California).
 Ramsey (condado de Modoc, California).
 Ramsey (Illinois), villa en el condado de Fayette.
 Ramsey (Indiana), ciudad en el condado de Harrison.
 Ramsey (Minnesota), ciudad en el condado de Anoka.
 Ramsey (condado de Mower, Minnesota), comunidad no incorporada.
 Ramsey (Nueva Jersey), borough en el condado de Bergen.
 Condado de Ramsey (Minnesota).
 Condado de Ramsey (Dakota del Norte).

Reino Unido 
 Ramsey (Cambridgeshire), Inglaterra.
 Ramsey (Essex), cerca de Harwich, Inglaterra.
 Ramsey (Wiltshire), Inglaterra
 Abadía de Ramsey, cerca de Ramsey, Cambridgeshire.
 Isla Ramsey, cerca de la costa de Pembrokeshire, Gales.
 Ramsey (Isla de Man), la segunda localidad más poblada de la isla.

Navíos 
 HMS Ramsey (M110), cazaminas de la Armada Real Británica.
 USS Ramsey (FFG-2), fragata de la Armada de Estados Unidos.

Patronímicos

Casos con el apellido Ramsey 
 Alfred Ernest Ramsey (1920-1999), futbolista y entrenador de la selección de fútbol de Inglaterra.
 Aaron James Ramsey (1990-), futbolista galés.
 Byrtferth de Ramsey (c.970-c.1020),, sacerdote y monje inglés que vivió en la abadía de Ramsey.
 Calvin "Cal" Ramsey (1937-2019), exjugador y entrenador de baloncesto estadounidense.
 David Ramsey (1971-), actor estadounidense.
 Frank Vernon Ramsey, Jr. (1931-2018), exjugador de baloncesto estadounidense.
 Frank Plumpton Ramsey (1903-1930), matemático y filósofo inglés.
 Glen Blaine Ramsey (1889-1957), botánico y micólogo estadounidense.
 Howard Ramsey (1898-2007), veterano de la Primera Guerra Mundial.
 Jade Ramsey (1988-), actriz inglesa.
 JonBenét Patricia Ramsey (1990-1996), reina de belleza infantil que fue hallada muerta en el sótano de la casa de sus padres.
 Laura Ramsey (1982-), actriz estadounidense.
 Michael Ramsey (1904-1988), arzobispo número 100 de Canterbury.
 Nikita Ramsey (1988-), actriz inglesa.
 Norman Foster Ramsey (1915-2011), físico y profesor estadounidense.
 Wes Ramsey (1977-), actor estadounidense.

Casos con el nombre propio Ramsey 
 Ramsey Clark (1927-), abogado que trabajó como fiscal general bajo el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson.
 Ramsey Lewis (1935-), pianista y compositor estadounidense de jazz funk.

Miscelánea 
 Barón de Ramsey, título de la nobleza británica creado en 1887.
 Modelo de crecimiento de Ramsey, modelo de crecimiento económico creado por Frank P. Ramsey en 1928.
 Teoría de Ramsey, campo de las matemáticas que estudia las condiciones bajo las cuales el orden debe aparecer.